Kapping ist der Name folgender Orte:

 Kapping (Vilshofen an der Donau), Ortsteil von Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Kapping (Gemeinde Natternbach), Ortschaft von Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich